

Persone 
 Galdino della Sala – (1096 circa-1176) – vescovo italiano
 Oddone della Sala (...-1325 o 1333) – religioso e arcivescovo italiano
 Agostino Della Sala Spada (1842-1913) – scrittore e giornalista italiano
 Francesco Della Sala (1912-1989) – architetto italiano
 Carmine Della Sala (1927-1973) – militare italiano
 Vitaliano Della Sala (1963) – presbitero italiano

Pagine correlate 
Raimon de las Salas o Raimon de la Sala (fl. 1220-1240) – trovatore provenzale
Sala – pagina di disambiguazione